«Необыкновенный плейлист Зои» () — американский комедийно-драматический телесериал, премьера состоялась 7 января 2020 года на канале NBC. Каждый эпизод включает несколько песенных и танцевальных номеров, которые развивают сюжетную линию.

В сериале снимаются Джейн Леви, Скайлар Эстин, Алекс Ньюэлл, Джон Кларенс Стюарт, Питер Галлахер, Мэри Стинберджен, Лорен Грэм и другие. Сериал получил в целом положительные отзывы от критиков и телезрителей.

Сюжет 
История совсем обычной девушки Зои Кларк, сотрудницы компании по разработке программного обеспечения. Во время обследования на МРТ в городе происходит землетрясение, аппарат дает сбой, и девушка приобретает сверхспособность. Она начинает слышать мысли людей, но в странной форме — в виде песен или музыкальных номеров. В результате с Зои происходят то комичные, то мелодраматичные ситуации. Она продвигается по служебной лестнице, находит общий язык с одними людьми и при этом теряет отношения с другими. Общение с друзьями и родственниками осложняется, но Зои узнает о них много нового и пытается помочь в решении их проблем (но не всегда удачно). Сериал демонстрирует то, на сколько наши мысли и желания могут отличаться от действий, которые мы реально предпринимаем.

В ролях

Основной состав 
 Джейн Леви — Зои Кларк, молодая программистка, которая обретает суперсилу — способность слышать мысли людей через популярные песни. Зои работает в Сан-Франциско в офисе SPRQ Point — организации, специализирующейся на производстве гаджетов и приложений.
 Скайлар Эстин — Макс Ричман, коллега в SPRQ Point и лучший друг Зои, который в нее влюблен.
 Питер Галлахер — Митч Кларк, отец Зои, инвалид, страдающий от быстро прогрессирующего заболевания (ПСПВ).
 Алекс Ньюэлл — Мо, сосед Зои, диджей, гендер-флюид, который помогает Зои познать свою суперспособность.
 Джон Кларенс Стюарт — Саймон, новый сотрудник SPRQ Point, который переживает потерю отца и сближается на фоне трагедии с Зои.
 Лорен Грэм — Джоан, работодательница Зои в SPRQ Point.
 Мэри Стинберджен — Мэгги Кларк, мама Зои.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2021)

Производство

Разработка 
11 июня 2020 года телеканал NBC продлил телесериал на второй сезон. Премьера второго сезона из 13 серий состоялась 5 января 2021 года.

9 июня 2021 года телеканал NBC закрыл телесериал после второго сезона.

8 сентября 2021 года было объявлено, что телесериал вернется в эфир на потоковой ТВ-приставке Roku в формате специального рождественского фильма «Необыкновенное Рождество Зои». Также на приставке будут доступны все 25 эпизодов сериала.

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Программы телеканала NBC